Rasic bezeichnet:
 die lateinische Schreibweise ohne diakritische Zeichen des serbokroatischen Familiennamens Rašić, früher auch „Raschitsch“ geschrieben 

RASIC steht für:
 ein alternatives Akronym für RASCI, eine Variante der Verantwortlichkeitsmatrix RACI

Siehe auch:
 Rašice, slowakische Gemeinde in dem Bezirk Revúca 

Abkürzung